Алекса́ндр Ти́хонович Ме́льников:
 Мельников, Александр Тихонович (1936—2004) — советский партийный деятель.
 Мельников, Александр Тихонович (1912—1977) — контр-адмирал ВМФ СССР.